Björn Koch (ur. 24 stycznia 1993) – austriacki skoczek narciarski. Zawodnik klubu HSV Absam-Bergisel. Uczestnik zimowej uniwersjady (2015).

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w grudniu 2008 w konkursie Alpen Cup w Seefeld. W styczniu 2009 w Eisenerz po raz pierwszy wystartował w FIS Cup, zajmując 41. miejsce. W styczniu 2010 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym w Titisee-Neustadt, zajmując 2. miejsce. Wystartował Na Zimowej Uniwersjadzie 2015, gdzie zajął 20. miejsce indywidualnie oraz 4. w drużynie. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował 22 lutego 2015 w konkursie FIS Cup w Hinterzarten.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Kocha na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993